Adriana Parrella (n. 1924) – un'attrice e regista italiana.
 Valeria Parrella (n. 1974) – scrittrice, drammaturga e attivista italiana.
 Castello di Parella – castello del XII sec, che appartenne al casato dei San Martino e poi dei conti di Ivrea.

Pagine correlate 
 Parri
 Parrello